Mound City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mound City (Illinois)
Mound City (Kansas)
Mound City (Missouri)
Mound City (South Dakota)